Pontífexs romans 
 Pontífex Màxim
 Papa